Townend steht für:

 Townend (Schottland), ein Ort in Schottland
 Townend Engineering, ehemaliger britischer Automobilhersteller

Townend ist der Familienname folgender Personen:

 Stuart Townend (1909–2002), britischer Leichtathlet, Offizier und Schulleiter
Siehe auch:
Townsend